Maria Bueno ha battuto in finale Margaret Court 6–4 7–9 6–3.

Teste di serie
 Margaret Court (finalista)
 Maria Bueno (campionessa)
 Billie-Jean Moffitt (semifinali)
 Lesley Turner (semifinali)
 Nancy Richey (quarti di finale)
 Adrianne Haydon (quarti di finale)
 Jan Lehane (terzo turno)
 Robyn Ebbern (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1964